Carcassonne
 Carcassonne – miasto we Francji
 Carcassonne – gra planszowa